Almqvist är ett svenskt efternamn, som även stavas Almquist och Almkvist. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Almqvist 3 523
 Almquist 744
 Almkvist 536
Tillsammans blir detta 4 803 personer.

Den mest kända personen med detta namn torde vara författaren Carl Jonas Love Almqvist.

Personer med namnet Almqvist eller med varianter av detta namn

A
 Adam Almqvist (född 1991), ishockeyspelare
 Anders Almquist (1704–1770), handelsman, pietist och politiker 
 Andi Almqvist (född 1968), musiker, sångare, kompositör och tecknare
 Anna-Lisa Almqvist (1903–1993), författare av barn- och flickböcker
 Ansgar Almquist (1889–1973), skulptör

B
 Bengt Idestam-Almquist (1895–1983), filmkritiker
 Bertil Almqvist (1902–1972), barnboksförfattare, illustratör och tidningstecknare
 Bror Almquist (1864–1940), arkitekt

C
 Carl Almquist (1848–1924), glasmålare
 Carl Gustaf Almquist (1768–1846), krigskommissarie
 Carl Jonas Almquist (1804–1844), teolog och präst
 Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866), författare, lärare, präst och tonsättare
 Carolina Almqvist (1829–1861), sångtext- och psalmförfattare
 Casten Almqvist (född 1962), företagsledare
 Charles Almqvist (1881–1940), ingenjör och industriman

D
 Dick Idestam-Almquist (född 1940), journalist och tv-producent

E
 Eric Jonas Almquist (1729–1808), präst, författare och politiker
 Erik Almquist (botanist) (1892–1974) 
 Erik Almqvist (journalist) (född 1983), journalist
 Erik Almqvist (politiker) (född 1982), sverigedemokrat
 Erik Abraham Almquist (1767–1830), teolog, filosof och biskop
 Erik Viktor Almquist (1817–1872), politiker och landshövding
 Erland Almkvist (1912–1999), seglare
 Ernst Almquist (1852–1946), läkare, bakteriolog och upptäcktsresande
 Ester Almqvist (1869–1934), konstnär

F
 Fredrik Almqvist

G
 Gertrud Almqvist-Brogren (1875–1954), författare
 Guit Idestam-Almquist (1901–1991), barnboksförfattare
 Gustaf Almquist (1841–1899), skollärare och politiker
 Gustaf Fridolf Almquist (1814–1886), ämbetsman och politiker
 Göte Almqvist (1921–1994), ishockeyspelare

H
 Helge Almquist (1880–1944), riksarkivarie, professor och politiker
 Herman Almkvist (1839–1904), språkforskare, professor och verdandist
 Holger Almqvist
 Håkan Almqvist, låtskrivare

I
 Ingrid Almqvist, flera personer
 Ingrid Almquist (1915–1993), målare, skådespelare och sångerska
 Ingrid Almqvist (idrottare) (1927–2017), spjutkastare

J
 Jan Erik Almquist (1894–1976), rättshistoriker, professor
 Johan Almkvist (1869–1945), läkare, professor i sylfidologi
 Johan Axel Almquist (1870–1950), arkivråd, personhistoriker
 Johan Magnus Almqvist (1799–1873), teolog och politiker
 John Almkvist Nils Johan "John" Almkvist (1875–1946), ämbetsman och politiker, frisinnad
 Jonas Almqvist (född 1988), stavhoppare
 Josef Almqvist (1898–1975), översättare och författare
 Josef Oscar Almqvist (1825–1876), lantbrukare och politiker

K
 Karl Fredrik Almqvist (1906–1982), diplomat
 Karl-Martin Almqvist (född 1968), jazzmusiker, tenorsaxofonist och kompositör
 Knut Almqvist (1863–1937), godsägare och politiker
 Knut Wilhelm Almqvist
 Kurt Almqvist (1912–2001), romanist, lärare och författare

L
 Ludvig Teodor Almqvist (1818–1884), ämbetsman och politiker

M
 Malin Almqvist
 Marie Almqvist (född 1961), konstnär
 Marja Almqvist (1913–1966), socialarbetare
 Martin Almqvist (född 1974), fotograf och författare

O
 Osvald Almqvist (1884–1950), arkitekt
 Otto Almquist (1861–1935), militär
 Otto Almqvist (1886–1949), friidrottare, höjdhoppare

P
 Pelle Almqvist (född 1978), sångare "Howlin' Pelle"
 Per Olof Almquist (1911-1977), kirurg
 Per Wilhelm Almqvist (1836–1911), väg- och vattenbyggnadsingenjör, professor
 Peter Almqvist (1957–2015), jazzgitarist
 Peter Almqvist (mördare) (akiv 1803), soldat
 Pontus Almqvist

R
 Reine Almqvist (född 1949), fotbollsspelare och tränare
 Rolf Almqvist

S
 Sigfrid Almquist (1844–1923), skolman, läroboksförfattare och botaniker
 Sofi Almquist (1844–1926), skolföreståndare
 Stig Almqvist (1904–1967), filmkritiker
 Sune Almkvist (1886–1975), läkare, bandy- och fotbollsspelare
 Sven Almqvist, flera personer
 Sven Almqvist (industriman) (1840–1931)
 Sven Almqvist (militär) (1903–1990)
 Sven Almkvist (född 1960), pastor och författare
 Sven Johan Almqvist (1769–1843), prästman och politiker

T
 Tage Almqvist (1883–1949), operettsångare och skådespelare
 Thomas Almqvist (1953–2008), musiker, kompositör och producent
 Tove Almqvist

U
 Uno Albert Almqvist

V
 Viktor Almquist (1860–1951), ämbetsman

Å
 Åke Almquist (1913–1991), trumpetare

Personer indelade efter verksamhetsområden

Kultur 
 Andi Almqvist, musiker och tecknare
 Anna-Lisa Almqvist (1903–1993), författare
 Ansgar Almquist (1889–1973), skulptör
 Bertil Almqvist (1902–1972), tecknare och barnboksförfattare
 Bror Edvard Almquist (1864–1940), arkitekt
 Carolina Almqvist, psalmförfattare (1829–1861)
 Erik Almqvist (journalist) (född 1983), journalist
 Håkan Almqvist, låtskrivare
 Ingrid Almqvist (konstnär), konstnär
 Karl-Martin Almqvist, jazzmusiker
 Marie Almqvist, konstnär
 Martin Almqvist, fotograf och författare
 Pelle Almqvist, "Howlin' Pelle", musiker
 Tage Almqvist, sångare och skådespelare (1883–1949)
 Thomas Almqvist, musiker och producent (1953–2008)
 Åke Almquist (1913–1991), trumpetare

Samhällsliv 
 Anders Almquist (1704–1770), handelsman, pietist och riksdagsledamot
 Casten Almqvist, (född 1962) företagsledare TV4
 Erik Almqvist (politiker) (född 1982), före detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och f.d. ordförande för Sverigedemokratisk ungdom
 Erik Almqvist, politiker (kd)
 Erik Almqvist (född 1983), journalist
 Gustaf Almquist (1841–1899), politiker
 Johan "John" Almkvist, (1875–1946) politiker och skolman
 Josef Oscar Almqvist, politiker
 Karl Fredrik Almqvist (1906–1982), diplomat och sufist
 Knut Wilhelm Almqvist, väckelsepräst
 Knut Almqvist (1863–1937), politiker
 Kurt Almqvist (1912–2001), poet och filosof
 Marja Almqvist (1913–1966), socialarbetare
 Osvald Almqvist, arkitekt
 Sven Johan Almqvist, hovpredikant
 Sven Almkvist (född 1960), pastor och författare

Sport 
 Johan Almqvist (född 1994), Svensk mästare i traditionellt mete 2009
 Adam Almqvist (född 1991), ishockeyspelare
 Erland Almkvist (1912–1999), seglare
 Göte Almqvist (1921–1994), ishockeyspelare
 Otto Almqvist, (född 1886) höjdhoppare
 Reine Almqvist (född 1949), fotbollstränare
 Sune Almkvist (1886–1975), idrottare och idrottsledare

Släkter
Efternamnet Almqvist med olika stavningar har burits av flera svenska släkter, som inte är släkt med varandra. Följande tre har uppmärksammats i Svenskt biografiskt lexikon:

Släkten Almqvist från Småland
Denna släkt stammar från teologie lektorn på Visingsö Harald Magni (1657–1711), som först antog namnet Almqvist. Hans sonson kyrkoherden på Visingsö Johannes Almqvist (1731–1816) var stamfar för fortlevande grenar av släkten.

Släktträd i urval
 Johannes Almqvist (1731–1816), kyrkoherde på Visingsö
Sven Johan Almqvist (1769–1843), prästman och politiker
Johan Magnus Almqvist (1799–1873), teolog och politiker
 Edvard Theophil Almqvist (1838–1895), lantbruksingenjör
 Gertrud Almqvist-Brogren (1875–1954), författare
Olof Almqvist (1805–1870), garverifabrikör
Sven Alexander Almqvist (1840–1931), industriman
Ludvig Theodor Almqvist (1818–1884), jurist och politiker, justitieminister 
Knut Vilhelm Almqvist (1819–1878), kyrkoherde
Ester Almqvist (1869–1934), konstnär
 Magnus Almvist (1779–1848), kronofogde
 Karl Magnus Almqvist (född 1846), kyrkoherde
 Osvald Almqvist (1884–1950), arkitekt

Släkten Almqvist från Stockholm
Släkten stammar från svarvaråldermannen i Stockholm Per Almqvist (1768–1850), som var far till stadskassören Per Johan Almqvist

Släktträd i urval
 Per Johan Almqvist, stadskassör
 Per Wilhelm Almqvist (1836–1911), ingenjör och professor
 Johan Almkvist (1869–1945), läkare och professor
 Herman Almkvist (1839–1904), språkforskare och professor
 Sune Almkvist (1886–1975), läkare, idrottare och idrottsledare

Släkten Almquist från Almunge

En av de mest namnkunniga släkterna Almquist härstammar från skattebonden Erik Mattsson som ägde gården Lövsta i Almunge socken i Stockholms län under andra halvan av 1500-talet. Hans ättling kyrkoherden och kontraktsprosten Abraham (1699–1760) upptog släktnamnet. Dennes son Eric Jonas Almquist (1729–1808) var en känd teolog och riksdagsman, och blev far till biskopen Erik Abraham Almquist (1767–1830), och farfar till den berömde författaren Carl Jonas Love Almquist. Till släkten hör även 

Carl Gustaf Almquist (1768–1846), krigskommissarie 
Carl Jonas Almquist (1804–1844), teolog 
Gustaf Fridolf Almquist (1814–1886), generaldirektör för fångvårdsstyrelsen 
Eric Victor Almquist (1817–1872), landshövding 
Seth Valentin Almquist (182–1891), läkare 
Sigfrid Almquist (1844–1923), pedagog och botanist och dennes hustru Sofi Almquist (1844–1926), pedagog
Ernst Almquist (1852–1946), läkare
Viktor Almquist (1860–1951), överdirektör för Fångvårdsstyrelsen 
Otto Almquist (1861–1935), överste
Johan Axel Almquist (1870–1950), arkivråd 
 Jan Eric Almquist (1894–1976), rättshistoriker , son till arkivrådet
Helge Almquist (1880–1944), riksarkivarie och professor 
Erik Almquist (1892–1974) botanist
Bengt Idestam-Almquist (1895–1983), filmkritiker
Jonas Almquist (född 1955), musiker i Lädernunnan

Källor

Externa länkar
 Almqvistska släktföreningen

Svenska efternamn
Svenska släkter